

Patronyme 

 Carlo Mauri (1930 - 1982), alpiniste et explorateur italien ;

 Christophe Mauri (1987 - ), écrivain français ;

 Egidio Mauri (1828 - 1896), cardinal italien ;
 Ernesto Mauri (1946 -), éditeur italien ;
 Fabio Mauri (1926-2009), écrivain, dramaturge et plasticien italien ;
 Melchor Mauri (1966 -), coureur cycliste espagnol ;
 Rosita Mauri (1849 - 1923), danseuse espagnole ;
 Roberto Mauri (1949 -), graveur italien ;
 Roberto Mauri (1924 - 2007), acteur italien ;
 Stefano Mauri (1980 -), footballeur italien.

Surnom 
Mauri (1934-2022), footballeur espagnol

Toponyme 
 Río Mauri, cours d'eau du Pérou et de la Bolivie.

Autre
 Mauri, appellation latine de la population berbère de l'Afrique romaine